W Rumunii
 Teiușu – wieś w okręgu Aluta, w gminie Brebeni
 Teiușu – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Isvoarele
 Teiușu – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Bunești